Igny, commune française de l'Essonne
 Igny, commune française de la Haute-Saône

Voir aussi
Igny-Comblizy, commune française de la Marne
 Abbaye Notre-Dame d'Igny, abbaye cistercienne située sur la commune d'Arcis le Ponsart dans le département de la Marne.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France